Максим (V век) — епископ Турина, святой (день памяти — 25 июня).

Биография 
Святой Максим родился, предположительно, в Верчелли, Ретия. Епископ Турина и великолепный знаток Священного Писания, он стал известен после того, как был поставлен на епископскую кафедру. Он был участником Миланского синода 451 года и Римского собора 465 года. Хорошо известны его труды.

По преданию, однажды, когда святой Максим шёл на молитву в удалённую часовню, за ним с дурными намерениями увязался некий клирик. Внезапно он так возжаждал, что обратился к святому за помощью. По счастью неподалёку проходила косуля. Святой Максим указал клирику на неё, и тот напился молока. Поэтому святого Максима изображают с косулей.

Ссылки 
 St. Maximus of Turin
 Икона

Святые Пьемонта
Христианские святые V века
Католические святые
Епископы Турина